Existuje více nositelů příjmení Balaštík/Balaštíková:

 Jaroslav Balaštík  (* 1979)  – český lední hokejista
 Jiří Balaštík (* 1951)  – československý basketbalista
 Margita Balaštíková (* 1967) – česká politička
 Martina Balaštíková-Babková (* 1950) – československá basketbalistka
 Miroslav Balaštík (* 1971) – český literární vědec, šéfredaktor nakladatelství Host a časopisu Host